Фінн Віттрок (англ. Finn Wittrock; нар. 28 жовтня 1984(19841028), Ленокс, Массачусетс, США) — американський актор.
 Вейт Брехер Віттрок (швед. Veit Brecher Wittrock; 5 травня 1839 — 1 вересня 1914) — шведський ботанік.